Félicité (Felicidad en francés) es un nombre de persona que remite a diversas santas cristianas conocidas en español como Felicidad o Felícitas.

Puede referirse también a:
 Antonio Felicité (n. 1974), un yudoca mauriciano;
 Félicité (Seychelles), una isla de las Seychelles;
 Félicité, película francesa de Christine Pascal de 1979;
 Félicité, película senegalesa de Alain Gomis de 2017.